Salvini - Berlusconi - Meloni (dai rispettivi leader politici: Matteo Salvini della Lega, Silvio Berlusconi di Forza Italia e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia) è il nome di una lista elettorale presentatasi due volte alle elezioni politiche italiane, esclusivamente nella circoscrizione Estero, e corrispondente a:
 coalizione di centro-destra alle elezioni politiche del 2018,
 coalizione di centro-destra alle elezioni politiche del 2022.